По́лингер — фамилия.

 Полингер, Виктор Зигфридович (род. 1945) — советский и американский физик, сын З. Б. Полингера.
 Полингер, Зигфрид Базилевич (1920—1985) — молдавский советский художник, карикатурист.